Кондра́тський — українське прізвище. Жіноча форма — Кондратська.

Відомі носії 
 Кондратський Леонід Степанович (* 1935) — український архітектор, лауреат Шевченківської премії,
 Кондратський Олександр Матвійович (1895-1984) — український режисер-документаліст.